Hoxby ist der Name folgender Personen:

 Blair Hoxby (* 1966), US-amerikanischer Anglist
 Caroline Hoxby (* 1966), US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin